Gummibjörnar kan syfta på:

 Gummibjörnar – gelégodis med fruktsmak i form av stiliserade björnar, se gelébjörn
 Gummibjörnarna – ett tidigare namn på en amerikansk animerad tv-serie, se  Bumbibjörnarna